Mark Waters (?), directeur de la photographie ;
 Mark Waters (né en 1964), réalisateur américain.